Rusland
 Pervomajsk (oblast Nizjni Novgorod)

Oekraïne
 Pervomajsk (Loehansk), een stad in oblast Loehansk
 Pervomajsk (rajon), een rajon in oblast Mykolajiv
 Pervomajsk (Mykolajiv), de hoofdplaats van dit rajon